«Поднебесная № 1» — сборник, составленный из 12 песен, присланных разными исполнителями, а также записанных во время съёмок реалити-шоу «„Тату“ в Поднебесной» в 2004 году.

Список композиций 
 Миша Ходаревский, Дима Шумков — Digital pussy
 Лена Катина — «Белочка»
 n.A.T.o. — «Чорчовон»
 МАО — «Володя Путин»
 Бонч Бру Бонч — «Законы просты»
 Хеля — «Найду»
 Xudoznik — «Радиошторм»
 Витя Шимченко — «Смысла нет»
 ОРКРИСТ — «Планета»
 Катя Нечаева — «Не ждала»
 Маша Макарова — «Х. В.»
 Fly_Dream — «Между небом»
 7Б — «Инопланетен»

«Володя Путин» 
Из вошедших в сборник композиций наибольший резонанс вызвала песня «Володя Путин» группы «Московский асвабадительный оркестр» (МАО). Песня записана в жанре даб-поэзии и посвящена теме легализации употребления канабиноидов. В ней содержится обращение к президенту России Владимиру Путину:

Как отмечалось в пресс-релизе, песня является «искренним музыкальным предложением Самому Чуваку — президенту России — от московских растаманов». Исполняет песню участник МАО по прозвищу Супчик.

Журналист и телеведущий Максим Кононенко (известный в Рунете как Mr. Parker) сказал, что «исполнение этой песни каким-то „Московским Асвабадительным оркестром“ можно смело назвать самым отвратительным пением, которое я слышал за последние пять лет». Газета «Коммерсантъ» назвала песню «приземленной формой тинейджерской коммуникации — хип-хопом». Фрагмент прозвучал в программе «Радио Свобода», посвящённой песням о деятельности Путина.

«Новая газета» писала о песне:

Примечания

Ссылки 
 Кононенко М. Замутить с президентом // gzt.ru, 11 мая 2004
 Пресс-релиз и комментарии Fly Dream на форуме сайта tatysite.net

T.A.T.u.
Сборники 2004 года
Владимир Путин в массовой культуре